Про-лига Ирана 2007/2008 годов () — 26-й сезон чемпионата Ирана по футболу. Он начался 16 августа 2007 года и закончился 17 мая 2008 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2007/08 на сайте persianleague.com
 Сезон 2007/08 на сайте iplstats.com
 Чемпионат Ирана на rsssf.com

2007/2008
Иран
Иран
Спорт в Иране в 2007 году
Спорт в Иране в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008